

Lokalizacje

Niemcy 
 Marienfelde – dzielnica Berlina
 Marienfelde – dzielnica Röbel/Müritz
 Marienfelde – dzielnica Strasburg (Uckermark)

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Glaznoty
 Marianka
 Myśligoszcz
 Prątnik
 Świtały

Zobacz też 
 Berlin-Marienfelde
 Marienfeld